Пьер-де-Лек () — группа скал в проливе Ла-Манш в составе Нормандских островов к северу от острова Джерси и к югу от Сарка, коронного владения Великобритании Джерси, прихода Сент-Мэри.

Только три скалы остаются над водой во время прилива: L'Êtaîthe (восточный), La Grôsse (большой) и La Vouêtaîthe (западный).

Географические координаты островов Пьер-де-Лек — .

Названия скал 
Все названия на джерсийском диалекте нормандского языка
 L'Êtchièrviéthe
 La Rocque du Nord
 L'Êtaîse or L'Êtaîthe
 Lé Bel
 Lé Longis
 La P'tite Mathe
 La Grôsse (Great Rock)
 La Grand' Mathe
 La Greune dé Lé, or La Bonnette
 La Greune du Seur-Vouêt
 L'Orange
 La Vouêtaîse, La Vouêtaîthe, or La Vouêt'rêsse
 La Cappe
 La Douoche
 Lé Byi
 La Rocque Mollet
 L'Êtché au Nord-Vouêt
 La Galette
 La Briarde
 La Sprague
 La Niêthole Jean Jean or Lé Gouoillot

Ссылки 
  на английском языке.
  на французском языке.